Сент-Ір'є́-ле-Буа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південь від Парижа, 60 км на північний схід від Ліможа, 10 км на південний схід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 141 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 303,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Ір'є-ле-Буа на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Ір'є-ле-Буа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Ір'є-ле-Буа на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Ір'є-ле-Буа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Ір'є-ле-Буа на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез